

Nom commun féminin 
 La bourre est un amas  de poils d’origine animale qui sert à rembourrer un objet (fauteuil, selle) ; voyez à ce sujet l’article sur le rembourrage.
 La bourre est « la partie grossière de la soie, de la laine ou constituée de poil provenant des peaux tannées ». Le blanc en bourre était une qualité d'enduit, « formée d'une pâte de chaux grasse ou d'argile coulée dans laquelle on incorporait une certaine quantité de bourre blanche. »
 La bourre, en botanique, est la partie cotonneuse qui existe dans certains bourgeons.
Le poil de bourre est un poil dense et court qui compose la fourrure des animaux.
 La bourre, en armement, est ce que l’on place derrière la charge pour la maintenir dans le canon (appelée aussi « bourre grasse »).
 La bourre est un jeu de cartes d’origine occitane ( en occitan), qui se joue avec . C'est de ce jeu que vient l'expression  (signifiant être pauvre, puis, par extension, être en retard).
 Une bourre est une relation sexuelle (terme argotique ; dans l'expression : bonne bourre !).

Nom commun masculin 
 Un bourre désigne un policier en argot du début du .

Nom propre 
 La Bourre est une rivière du département du Nord

Voir aussi 
 Bourré, ancienne commune française de Loir-et-Cher.
 Bourrée, danse traditionnelle

Notes et références 

